Klemenčič  ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Klemenčič (* 1996), slowenische Skilangläuferin
 Blaža Klemenčič, Geburtsname von Blaža Pintarič (* 1980), slowenische Mountainbikerin
 Ignaz Klemenčič (1853–1901), slowenischer Professor für Physik
 Janez Klemenčič (* 1971), slowenischer Ruderer
 Jože Klemenčič (* 1962), jugoslawischer Skilangläufer
 Polona Klemenčič (* 1997), slowenische Biathletin
 Živa Klemenčič (* 2001), slowenische Biathletin
 Zoran Klemenčič (* 1976), slowenischer Radrennfahrer